Скважность (в физике) — величина равная отношению периода импульсного сигнала к его длительности;
 Скважность (геология) — совокупность пор, трещин, каналов и других пустот в горном массиве.